Благородный пансион — наименование привилегированных учебных заведений в России в XVIII—XIX веках (до 1830 года), к вступлению и обучению в которых допускались мальчики, происходившие из семей, принадлежавших к высшему — дворянскому сословию.

 Московский университетский благородный пансион — закрытое учебное заведение для мальчиков из знатных дворянских семей (1779 — 1830). 
 Лицейский Благородный пансион — существовавшее с 1813 по 1829 закрытое учебное заведение при Царскосельском Лицее.
 Благородный пансион (Благородный пансион при Университете — с 1819) — основан в 1817 при Главном Педагогическом институте; с 1829 года — правопреемник предыдущего (Лицейского), впоследствии (1830—1831) преобразован в Первую Санкт-Петербургскую гимназию; с 1918 — общеобразовательная школа, в настоящее время — школа № 321 Санкт-Петербурга.
 Варшавский Благородный пансион